Ассеев — фамилия.

 Ассеев, Дмитрий Кузьмич (? — 1861) — генерал-майор Русской армии.
 Ассеев, Игорь Михайлович (род. 1921) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Асеев